A Child's Prayer – cortometraggio del 1906 prodotto dalla Walturdaw
A Child's Prayer; or, The Good Samaritan – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Vitagraph Company of America
A Child's Prayer – cortometraggio del 1909 diretto da Edwin S. Porter
A Child's Prayer – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Clarendon
A Child's Prayer – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Lux Compagnie Cinématographique de France
A Child's Prayer – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company